A 2007-es női vízilabda-világbajnokságot Melbourne-ben, Ausztráliában rendezték 2007. március 19. és március 31. között, az úszó-világbajnoksággal egyidőben.

A vízilabda szabályainak változása miatt a tornán egy negyed 8 perc tiszta játékidőből állt, így egy mérkőzés 32 percig tartott. A büntetők elvégzésének helye a korábbi 4 méter helyett 5 méterre változott.

A tornát az amerikai csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A világbajnokságon 16 ország válogatottja vett részt. A csapatokat 4 darab 4 csapatból álló csoportokba sorsolták. A csoportmérkőzések után az első helyezettek közvetlenül az negyeddöntőbe kerültek. A második és harmadik helyezettek keresztbe játszással döntötték el a negyeddöntőbe jutást. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a küzdelmek.

Csoportok

Eredmények 
A mérkőzések kezdési időpontjai helyi idő szerint vannak feltüntetve.

Csoportkör 
A győzelemért 2, a döntetlenért 1 pont járt.

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Rájátszás

A 13–16. helyért

A 8 közé jutásért

A 9–12. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

Helyosztók

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Érmesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es úszó-világbajnokság
 2007-es férfi vízilabda-világbajnokság

N2007
Világbajnokság
Melbourne